Système de référence linéaire
 société à responsabilité limitée : SARL